Топика има више значења:
 Топика
 Топика (Илиноис)
 Топика (Индијана)